Il singolare del torneo di tennis Pacific Coast Championships 1990, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Andre Agassi che ha battuto in finale Todd Witsken 6-1, 6-3.

Teste di serie

 Brad Gilbert (primo turno)
 Andre Agassi (campione)
 Kevin Curren (primo turno)
 Christo van Rensburg (quarti di finale)

 Jim Grabb (semifinali)
 Scott Davis (secondo turno)
 Assente
 Paul Annacone (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ATP Tour 1990
Pacific Coast Championships 1990